Hinx est un toponyme gascon, fréquent dans le département des Landes.

Il s'agit d'une évolution du latin fines 'limites (entre peuples)', qui donne les variantes :
 Hinx /hĩŋs/.
 Hiis /hĩs/ (cf. His à la limite du Comminges et du Couserans).
 las hies, « étranglement d'une vallée » (patronymes Lasies, Lassie).

Toponyme
 Hinx, commune des Landes.
 Saint-Martin-de-Hinx, commune des Landes.
 Linxe, commune des Landes.
 L'Oustalot de Linxe à Tartas.
 divers Hinx à Clermont, Dax et Labatut.

Toponymie gasconne
Homonymie de toponyme